Das Damendoppel der French Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Tímea Babos und Kristina Mladenovic, die ihren Titel erfolgreich verteidigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2020